Del Valle se puede referir a los siguientes artículos:

Lugares
Del Valle, un pueblo perteneciente al Partido de Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Colonia del Valle (Catamarca), una localidad de la Argentina
Colonia del Valle (Ciudad de México) una colonia o barrio de la Ciudad de México, México
Colonia del Valle (Nuevo León), una colonia o barrio en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, México

Apellido
Personas con el apellido del Valle
Cristina del Valle (actriz), (n. 1942), actriz argentina cómica de cine, teatro y televisión
Cristina del Valle (cantante), (n. 1960) cantante española
Juan del Valle, de nombre real Juan Sánchez García (1500 ca - 1561) fue el primer obispo de Popayán (actualmente Colombia)

Bebidas

Cepita del Valle (también conocido como "del Valle"), empresa argentina elaboradora de jugos y bebidas de sabor natural, propiedad de The Coca-Cola company.